Hrvatska:
Močile (Vrbovsko)
Močile (Koprivnica), dio grada Koprivnice
NK Močile Koprivnica, nogometni klub iz Koprivnice

Slovenija:
Močile (Črnomelj, Slovenija)